Pfanzelt ist der Name von

 Friedrich Pfanzelt (1881–1958), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Georg Pfanzelt (fl. 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts), Allgäuer Lautenmacher in Italien und Straßburg

 Michael Pfanzelt (fl. um 1594), Allgäuer Lautenmacher in Rom
 Peter Pfanzelt (* 1598), Allgäuer Lautenmacher in Rom
 Simon Pfanzelt (fl. 2015), Botaniker